Гадячский городской совет () — входит в состав
Гадячского района 
Полтавской области 
Украины.

Административный центр городского совета находится в 
г. Гадяч.

История 
 1917 — дата образования.

Населённые пункты совета 
 
 г. Гадяч

Примечания 

Городские советы Полтавской области